F. W. Woolworth Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 F. W. Woolworth Building (Lexington, Kentucky), NRHP-ID 02000924
 F. W. Woolworth Building (Kansas City, Missouri), NRHP-ID 05000372
 F. W. Woolworth Building (Fort Worth, Texas), NRHP-ID 94001359